Кончіта Мартінес і Барбара Паулюс виграли титул, перемігши у фіналі пару Сабрина Голеш і Катарина Малеєва з рахунком 1–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабрина Голеш /  Катарина Малеєва (фінал)
 Андреа Бецнер /  Emilse Raponi-Longo (півфінал)
 Іва Бударжова /  Сандра Вассерман (півфінал)
 Анн Девріє /  Джулі Салмон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Vitosha New Otani Open Doubles Draw

Vitosha New Otani Open
Тур WTA 1988